

Cinema
 Il rivale – film del 1987 diretto da Giulio Petroni
 La rivale – cortometraggio muto italiano del 1912 diretto da Giuseppe Pinto
 La rivale – film del 1955 diretto da Anton Giulio Majano
 La rivale – film del 2006 diretto da Nick Hamm

Persone
 Tiziana Rivale, pseudonimo di Letizia Oliva (1958) – cantante e compositrice italiana

Geografia
 Rivale – frazione del comune di Davagna, città metropolitana di Genova
 Rivale – frazione del comune di Pianiga, città metropolitana di Venezia

Altro
 Hitachi Rivale – società pallavolistica femminile giapponese
 MV Agusta Rivale - motocicletta prodotta dalla MV Agusta
 Rivale – opera da camera di Lucia Ronchetti
 Tiziana Rivale - Album della cantante Tiziana Rivale